Le Championnat de squash du British Open féminin 1994 est l'édition 1994 du British Open qui se déroule à Londres du 4 au 11 avril 1994. Les premiers tours se déroulent au Lambs Squash Club et ensuite au Centre de conférences de Wembley à Londres.

La championne du monde et tête de série  Michelle Martin remporte son second titre consécutif face à Liz Irving pour une revanche de la finale des championnats du monde.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1994
 British Open

féminin 1994
British Open féminin
Sport en Angleterre en 1994
Sport en avril 1994
Compétition de squash à Londres